Никола́й Держа́вин:
 Державин, Николай Александрович (1888—1928) — прозаик, историк литературы, библиограф.
 Державин, Николай Иванович (род. 1962) — публицист, старший референт патриарха Кирилла, телекомментатор РПЦ.
 Державин, Николай Севастьянович (1877—1953) — филолог и историк.